L'ASAC Ndiambour est un club professionnel sénégalais de football, basé à Louga  et dont il est le club phare de la région. Il évolue en deuxième division.

Histoire 
Mis sur les fonts baptismaux à la faveur de la réforme initiée en 1969 par feu Lamine Diack, le club de l'ASAC Ndiambour est la résultante d’une fusion de plusieurs entités du sport lougatois. Il est le club phare de la ville de Louga. 

L’Association Sportive Artistique et Culturelle Ndiambour de Louga en abrégé ASAC Ndiambour de Louga, est l’un des clubs vétustes de l’élite du football sénégalais. Présidé par le ministre et maire de la ville de Louga Moustapha Diop, le club est entraîné par Assane Diallo depuis sa redescente en deuxième division, saison 2021-2022. 

L’ASAC Ndiambour compte plusieurs trophées dans sa galerie. Le club est notamment 3 fois champion du Sénégal en 1992, en 1994 et en 1998. Le club compte aussi une Coupe du Sénégal gagnée en 1999.

Palmarès 
 Championnat du Sénégal :
 Champion (3) : 1992, 1994 et 1998.

 Coupe du Sénégal :
 Vainqueur (1) : 1999.
 Finaliste (2) : 1985 et 1996.

Bilan saison par saison

Notes et références

Voir aussi 
 Ndiambour

Club de football au Sénégal
Club de football fondé en 1969